El Pedregoso puede referirse a:

 El Pedregoso, localidad de la provincia panameña de Herrera.
 El Pedregoso, localidad de la provincia panameña de Los Santos.